

Geografia

Australia
 Carew – località dell'Australia Meridionale
 Carew – località del Queensland
 Carew – monte del Queensland

Nuova Zelanda
 Carew – località della regione di Canterbury

Regno Unito
 Carew – località del Pembrokeshire (Galles), lungo il fiume omonimo
 Carew – fiume del Pembrokeshire (Galles)

Stati Uniti
 Carew – località della Virginia Occidentale

Architettura
 Carew Tower – torre di Cincinnati (Ohio, Stati Uniti)

Persone
 Carew – famiglia nobiliere
 Sir Alexander Carew, II baronetto di Carew (1609-1644)
 Ashley Carew (n.1985) – calciatore inglese
 Bampfylde Moore Carew (1693-1759) – furfante inglese
 Charles Robert Sydenham Carew (1853-1939) – politico britannico
 Elizabeth Carew (n. c. 1500) – cortigiana di Enrico VIII d'Inghilterra
 George Carew, I signore di Totnes (1555-1629) – militare
 George Carew (c. 1504-1545) – ammiraglio
 George Carew (1910-1974) – giocatore di cricket
 George Carew (m. circa 1613) – diplomatico e storico
 Jan Carew (n. 1920) – scrittore
 Joey Carew (n. 1937) – giocatore di cricket
 John Carew (n. 1979) – calciatore norvegese
 John Carew – uno degli assassini di Carlo I d'Inghilterra
 John Edward Carew (1782-1868) – scultore anglo-irlandese
 Joseph T. Carew (1848-1914) – imprenditore statunitense
 Sir Matthew Carew (m. 1618), English lawyer
 Nicholas Carew (Lord del Sigillo Privato) (m. 1390) – Lord del Sigillo Privato durante il regno di Edoardo III d'Inghilterra
 Nicholas Carew (c. 1496-1539) – uomo di corte e statista durante il regno di Enrico VIII
 Nicholas Carew (c. 1255-1311) – uomo di corte e soldato
 Peter Carew, (1514?-1575) – avventuriero inglese
 Ora Carew (1893-1955) – attrice statunitense
 Sir Richard Carew, I baronetto di Carew (c. 1580-1643) – scrittore e membro del parlamento britannico
 Richard Carew (1555-1620) – antiquario inglese
 Rod Carew (n.1945) – giocatore di baseball
 Thomas Carew (1595-1640) – poeta inglese
 Tom Carew – ministro della sicurezza della Sierra Leone
 Wayne Carew – uomo d'affari e politico canadese